

Codici 
 ERF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bindersleben, Erfurt, Germania

Matematica 
 Funzione degli errori

Aziende
ERF – ex azienda produttrice di automezzi pesanti